Guillermo Rafael De Amores Ravelo (San Jacinto, 19 de outubro de 1994), mais conhecido como De Amores, é um futebolista uruguaio que atua como goleiro. Atualmente joga pelo .

Ligações externas 
 Ficha em Ogol

Goleiros do Uruguai
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Liverpool Fútbol Club
Futebolistas do Boston River
Goleiros do Fluminense Football Club
Futebolistas do Fluminense Football Club
Futebolistas do Deportivo Cali
Futebolistas do Club Atlético Lanús
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol Sub-20